Заручевье — топоним:

Белоруссия 

 Заручевье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Заручевье — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

 Заручевье — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
Архангельская область
 Заручевье — деревня в Вельском районе
 Заручевье — деревня в Емецком сельском поселении Холмогорского района
 Заручевье — деревня в Копачёвском сельском поселении Холмогорского района
 Заручевье — деревня в Ломоносовском сельском поселении Холмогорского района
 Заручевье — деревня в Ракульском сельском поселении Холмогорского района
 Заручевье — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района

Вологодская область
 Заручевье — деревня в Великоустюгском районе.
 Заручевье — деревня в Кадуйском районе
 Заручевье — деревня в Чагодощенском районе
 Заручевье — деревня в Череповецком районе

Ленинградская область
 Заручевье — деревня в Бокситогорском районе
 Заручевье — деревня в Тихвинском районе

Новгородская область
 Заручевье — деревня в Демянском районе
 Заручевье — деревня в Любытинском районе
 Заручевье — деревня в Маловишерском районе
 Заручевье — деревня в Марёвском районе
 Заручевье — деревня в Угловском городском поселении Окуловского района
 Заручевье — деревня в Боровёнковское сельском поселении Окуловского района
Заручевье — деревня в Пестовском сельском поселении Пестовского района
 Заручевье — деревня в Поддорском районе

Псковская область
 Заручевье — деревня в Великолукском районе.
 Заручевье — деревня в Невельском районе.
 Заручевье — деревня в Порховском районе.
 Заручевье — деревня в Псковском районе.
 Заручевье — деревня в Стругокрасненском районе.

Смоленская область
 Заручевье — деревня в Демидовском районе

Тверская область
 Заручевье — деревня в Сандовском районе
 Заручевье — деревня в Лихославльском районе
 Заручевье — деревня в Селижаровском муниципальном округе, входила в состав Оковецкого сельского поселения
 Заручевье — деревня в Селижаровском муниципальном округе, входила в состав Шуваевского сельского поселения

См. также 

Заручевье-1
Заручевье-2